Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Galland – niemiecki pilot
 Antoine Galland – francuski orientalista, archeolog i numizmatyk
 Yves Galland – francuski polityk, samorządowiec, prawnik i menedżer